Miki – grupa minerałów
 Mika – część wsi Życzyn  w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Trojanów
 Mika – przystanek kolejowy
 (4557) Mika (1987) – planetoida
 Mika – imię
 Mika – brytyjski muzyk
 Stadion Mika – stadion piłkarski w Erywaniu

Osoby o tym nazwisku:
 Augustyn Mika – polski naukowiec
 Bascha Mika – niemiecka dziennikarka
 Dylan Mika – nowozelandzki rugbista
 Emil Mika – polski pedagog
 Henryk Mika – polski generał
 Jan Mika – polski inżynier
 Janusz Mika – polski dziennikarz i pisarz
 Jarosław Mika – polski generał
 Józef Mika (ujednoznacznienie)
 Karol Mika – polski porucznik
 Marek Mika – polski inżynier informatyk
 Marian Józef Mika – polski historyk
 Norbert Mika – polski historyk mediewista
 Marta Mika – polska piłkarka
 Mateusz Mika – polski siatkarz
 Mateusz Mika – polski futsalista
 Stanisław Mika – polski psycholog
 Władysław Mika – polski major